Сомма:
 Сомма — река на севере Франции.
 Сомма — департамент во Франции, названный по реке.
 Сомма — разновидность вулкана.
 Сомма-Ломбардо — город в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Варезе.
 Сомма, Антонио (1809—1864) — итальянский драматург, либреттист, журналист, поэт и адвокат.
 Сомма, Паскуаль (1896—1930) — уругвайский футболист.

См. также 
 Битва на Сомме
 Сома (значения)